{{Ficha de noble
|nombre              = Isabel de Hesse-Darmstadt
|título              = Gran duquesa de Rusia
|imagen              = Elizaveta Fedorovna by Alice Hughes (c.1897).jpg
|epígrafe            = La gran duquesa Isabel Fiódorovna en 1897.
|otros títulos       = * Princesa de Holstein-Gottorp
 Princesa de Hesse y del Rin
|nombre completo     = Isabel Alejandra Luisa
|fecha de nacimiento = 1 de noviembre de 1864
|lugar de nacimiento = Bessungen,  Gran Ducado de Hesse y el Rin
|fecha de defunción  = 18 de julio de 1918(53 años)
|lugar de defunción  = Alapáyevsk,  República Socialista Soviética de Rusia
|lugar de entierro   = Iglesia de Santa María Magdalena de Jerusalén
|religión            = Ortodoxa rusa (Antes del matrimonio: Luteranismo)
|residencia          = 
|consorte            = Sergio Aleksándrovich de Rusia                                
|casa real           = Hesse-Darmstadt
|padre               = Luis IV de Hesse-Darmstadt
|madre               = Alicia del Reino Unido
|escudo              = Imperial Monogram of Grand Duchess Elizabeth Feodorovna of Russia, Variant.svg
|firma               = Signature of Grand Duchess Elizabeth Fyodorovna of Russia, née Her Grand Ducal Highness Princess Elisabeth Alexandra Luise Alice of Hesse and by Rhine.jpg
}}

; Darmstadt, 1 de noviembre de 1864 - Alapáyevsk, 18 de julio de 1918) fue gran duquesa de Rusia, religiosa y santa de la Iglesia ortodoxa rusa. Nacida con el nombre de Isabel de Hesse-Darmstadt, era nieta de la reina Victoria del Reino Unido. Al ser recibida en la Iglesia ortodoxa rusa por su propia voluntad, se le dio el nombre de Isabel Fíodorovna y en el año 2000 fue canonizada como santa mártir Yelizaveta Fiódorovna junto con algunos miembros de la familia Románov ejecutados por los bolcheviques durante la revolución de Octubre. Era una noble alemana, hija del gran duque Luis IV de Hesse-Darmstadt y de Alicia del Reino Unido y hermana de la última emperatriz de Rusia, Alejandra Fiódorovna.

 Infancia 

Isabel Fiódorovna era llamada familiarmente Ella y se distinguía por su gran belleza y elegancia, talento musical y buen gusto al vestir. El káiser Guillermo II la pretendió en su momento, pero sutilmente fue rechazado por ella. Este nunca se pudo olvidar de Isabel y cuando ocurrió la persecución de los nobles ligados a los Románov en Rusia, intentó por todos los medios sacarla del país.

Contrajo nupcias con el hijo del zar Alejandro II de Rusia, el gran duque Sergio Aleksándrovich (1857-1905), con quien no tuvo hijos, aunque a la pareja le correspondió hacerse cargo de la educación y crianza de los hijos del gran duque Pablo Aleksándrovich cuando este contrajo segundas nupcias con Olga Valeriánovna von Pistolkors (princesa Paléi). Su hermana Alix se casó con el zar Nicolás II. Las relaciones con su hermana no fueron del todo buenas y poco antes de la abdicación de Nicolás II intentó convencer a la emperatriz de desterrar de la corte a Rasputin, solo logrando que fuese la última conversación que en vida tuvieron.

Educada en el protestantismo, se convirtió y se bautizó en la Iglesia ortodoxa rusa en 1891. Le explicó esa decisión a su padre en la carta del 1 de enero de aquel año: "Todo el tiempo yo pensaba y leía, y oraba a Dios que me indicara el camino justo, y llegué a la conclusión que sólo en esa religión puedo encontrar toda la fe verdadera y fuerte que debe tener una para ser una buena cristiana". Poco después del asesinato de su esposo en 1905 renunció a la vida mundana y fundó en Moscú la orden religiosa de Marta y María, que se dedicó a atender a niños abandonados, ancianos y otros sectores en situación de pobreza y abandono.

 La matanza 
 En 1918 fue deportada por los bolcheviques de Moscú a Ekaterinburgo y después a Alapáyevsk, donde fue compañera de cautiverio de los tres hijos del gran duque Constantino Konstantínovich, del gran duque Sergio Mijáilovich, del secretario de este último y de una monja deportada con ella.

Según Vasili Riábov, que fue testigo ocular de los acontecimientos, los ejecutores de la masacre se infiltraron por la noche en la escuela que servía de prisión a los Románov, mientras estos dormían. 

Se dirigieron a las mujeres, entre ellas la gran duquesa Isabel, diciéndoles que serían trasladadas a un lugar más seguro, les vendaron los ojos y les ataron las manos. Luego hicieron lo mismo en la habitación de los hombres, todos obedecieron dócilmente. El único que intentó oponerse fue el gran duque Sergio Mijáilovich, que dijo que no iría a ningún lado, pues sabía que los iban a ejecutar. Ante la oposición del gran duque se vieron obligados a pegarle un tiro en el brazo. Finalmente llegaron a la mina donde serían ejecutados.

Los prisioneros recibieron la orden de caminar, con los ojos vendados y las manos aún atadas, sobre tablas por encima de la boca de la mina. Sergio fue el único en desobedecer y se lanzó sobre los guardias, que lo ejecutaron enseguida. Los demás fueron golpeados en la cabeza y arrojados vivos en la mina. Enseguida tiraron dos granadas de fragmentación que provocaron un derrumbe en la mina.

Los campesinos locales contaban que por varios días se habían oído salir del pozo oraciones cantadas por los mártires. Cuando el ejército blanco tomó la zona, los cuerpos fueron sacados de allí (once semanas después de la masacre) y encontraron que el Gran Duque Sergio tenía un vendaje en el brazo izquierdo, donde había recibido un balazo. Los restos de Isabel Fiódorovna fueron posteriormente trasladados a China, después a Israel, y sepultados en la iglesia de Santa María Magdalena en Jerusalén. Fue canonizada por la Iglesia Ortodoxa Rusa.

 Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas 

 Títulos y tratamientos 

 1 de noviembre de 1864-15 de junio de 1884: Su Alteza Gran Ducal la princesa Isabel de Hesse y del Rin.  
 15 de junio de 1884-18 de julio de 1918: Su Alteza Imperial la gran duquesa Isabel Fiódorovna de Rusia.
 Desde 1981: Santa mártir Yelizaveta Fiódorovna.''

Distinciones honoríficas 

 Dama de la orden del León Dorado (, 1 de enero de 1883)
 Dama de segunda clase de la Real Orden de Victoria y Alberto. (Reino Unido)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Religiosos de Rusia del siglo XX
Nobles de Rusia del siglo XX
Nobles de Alemania del siglo XX
Alemanes de Rusia
Santos nobles
Santos católicos
Casa de Hesse-Darmstadt
Romanov
Venerables de Rusia
Santos de la Iglesia ortodoxa
Santos del Imperio ruso
Religiosos ortodoxos
Santos del siglo XIX
Santos del siglo XX
Mártires cristianos
Religiosos de Rusia del siglo XIX
Ejecutados de la Unión Soviética
Damas grandes cruces de la Orden de Santa Catalina
Damas de segunda clase de la Real Orden de Victoria y Alberto
Alemanas del siglo XIX
Alemanas del siglo XX
Rusas del siglo XIX
Rusas del siglo XX
Santas
Santos ortodoxos de Rusia
Isabel
Monjas ortodoxas
Damas de la Orden del León dorado
Enfermeras
Enfermeras del Reino Unido
Enfermeras de Rusia
Enfermeras de Alemania